Natalia Oreiro () — дебютный студийный альбом уругвайской певицы и актрисы Наталии Орейро, названный её именем, выпущенный в Аргентине 14 июля 1998 года.

Об альбоме 
В связи с большим успехом песни «Que si, que si» из фильма «Аргентинец в Нью-Йорке» Наталье Орейро предложили сотрудничество с музыкальной компанией BMG Argentina для записи студийного альбома. Пабло Дюран стал продюсером альбома. Он был записан в первом полугодии 1998 года в студиях в Буэнос-Айресе, а также в Майами во Флориде. Название диска простое – «Наталья Орейро», так как это был дебютный альбом певицы.

Список композиций

Standard Edition 1998 (Argentina)

Standard Edition 1999-2000 (International)

Special Edition: Re-Edition (Argentina)

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Наталии Орейро
Дебютные альбомы 1998 года
Альбомы на испанском языке